Mosig ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Mosig (* 1955), deutsche Ruderin
 Ines Angelika Mosig (1910–1945), deutsche Schriftstellerin
 Johann Gottfried Mosig (1726–1805), deutscher evangelischer Theologe und Pastor primarius von Görlitz
 Karl August Mosig von Aehrenfeld (1820–1898), deutsch-sorbischer Jurist und Reichstagsabgeordneter